Europamesterskabet i håndbold for kvinder i 2002 var den femte EM-slutrunde for kvinder, og den blev afholdt i Danmark i perioden 6. – 15. december 2002. Kampene blev spillet i Farum, Helsinge og Århus.

For første gang deltog 16 lande, som først spillede en indledende runde med 4 grupper á 4 hold. De tre bedste hold fra hver gruppe gik videre til hovedrunden om placeringerne 1-12, hvor der blev spillet i 2 grupper á 6 hold. De to bedste hold i hver gruppe gik videre til semifinalerne, mens nr. 3 og 4 spillede placeringskampe.

 vandt EM-turneringen, efter finalesejren over  med cifrene 25-22. Det danske hold gik ubesejret igennem hele turneringen, med i alt 8 sejre i 8 kampe.

Indledende runde

Hovedrunde

Slutspil

Oversigt

Semifinaler

7. plads kamp

5. plads kamp

Bronzekamp

Finalekamp

Rangering og All-Star hold

Rangering 

Link: EHF-Euro.com

All-Star Hold
Målvogter:  Karin Mortensen 
Venstre fløj:  Line Daugaard 
Venstre back:  Ausra Fridrikas 
Stregspiller:  Ljudmila Bodnijeva 
Playmaker:  Kristine Andersen 
Højre back:  Lina Olsson Rosenberg 
Højre wing:   Stéphanie Cano 
Bedste spiller:  Karin Mortensen 
Chosen by team officials and EHF experts: EHF

Kilder / eksterne henvisninger 
 EHF, EM-2002  
 EM Handball Women | Denmark   

2002 (kvinder)
Håndbold i 2002
Kvindehåndbold